

Astronomia 
 Nix o Notte – satellite naturale di Plutone
 Nix Olympica – nome classico dell'Olympus Mons, il principale vulcano di Marte

Codici 
 NIX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Nioro Du Sahel (Mali)
 nix – codice ISO 639-3 della lingua hema

Mitologia 
 Nix o Notte – personaggio femminile della mitologia greca
 Nix, Nixie o Neck  – folletto acquatico nella cultura nordica

Persone 
 Nix – pseudonimo del disegnatore belga Marnix Verduyn
 Derrick Nix (1990) – cestista statunitense
 Dyron Nix (1967-2013) – cestista statunitense
 Lucas Nix (1989) – giocatore di football americano statunitense
 Lori Nix (1969) – fotografa, ceramista e pittrice statunitense
 Louis Nix III (1991-2021) – giocatore di football americano statunitense
 Matt Nix (1971) – produttore cinematografico, scrittore e regista statunitense
 Sunder Nix (1961) – ex velocista statunitense

Altro 
 *nix – sistemi operativi Unix-like
 Nix-Gut Records – etichetta discografica tedesca con sede a Leutenbach